Mit Westwacht können folgende Artikel gemeint sein.

 Nationalblatt (Ausgabe des Nationalblattes für den Bereich Birkenfeld)
 Westwacht Aachen